Ю́ха Пю́юккё (; ) — финский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в Греции (2017—2020).

Биография 
Родился в Вантаа, в Финляндии.

Окончил лицей в Ваала, в 1994 году — Академию Або, а позднее — Высшую школу экономики в Турку.

С 1 апреля 2017 года назначен чрезвычайным и полномочным послом Финляндии в Греции.

Женат на Риитте Лааксо (), имеет троих детей.

См. также 
 Греческо-финляндские отношения

Примечания 

Послы Финляндии в Греции